E48 har flere betydninger:
 Europavej E48 – mellem Prag og østlige Tyskland
 E48 (IEC 60063) – elektrisk komponent talserie